При́года — фамилия.

Известные носители:
 Пригода, Александр Сергеевич (род. 1964) — советский пловец.
 Пригода, Геннадий Сергеевич (род. 1965) — советский пловец, четырёхкратный призёр Олимпийских игр.
 Пригода, Кирилл Геннадьевич (род. 1995) — российский пловец.
 
 Пригода, Юрий Иванович (1938—2002) — Герой Социалистического Труда. Почётный гражданин г. Мариуполя.